Cerkev svetega Jerneja je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Jerneja, Begunje pri Cerknici
 Cerkev sv. Jerneja, Blatno
 Cerkev sv. Jerneja, Šiška
 Cerkev sv. Jerneja, Marne Italija